Capela de Nossa Senhora da Conceição ist der Name mehrerer Kapellen in

Brasilien
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Santa Rita)
Portugal
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Arcos de Valdevez)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Câmara de Lobos), Madeira
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Estremoz)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Foz do Douro)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Posto Santo)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (São João do Souto)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Trafaria)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Trevões)

Siehe für Igreja de Nossa Senhora da Conceição die Länderlisten in:
 Mariä-Empfängnis-Kirche
Siehe für weitere Verwendungen: 
 Nossa Senhora da Conceição